Herxheim am Berg  – comune del circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Herxheim bei Landau/Pfalz  – comune del circondario rurale della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)